Pfaffinger steht für

 Pfaffinger (Adelsgeschlecht)
 hier auch die davon abweichende Schreibweise Pfäffinger

Pfaffinger ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Pfaffinger (* 1946), deutscher Kommunalpolitiker (UWG)
 Hanns Pfaffinger, Mitglied des Geschlechts der Pfaffinger
 Josef Anton Pfaffinger (1684–1758), österreichischer Bildhauer
 Leopoldine von Pfaffinger (1871–1937), vereh. Glöckel, österreichische Sozialpolitikerin
 Maximilian Pfaffinger (* 1988), deutscher Fußballspieler
 Michaela Pfaffinger (1863–1898), österreichische Malerin
 Rudolf Pfaffinger (1859–1905), österreichischer Politiker

Siehe auch:
 Pfäffinger